

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mop“ beginnt.

Mop 



Mope 
 Möpert, Karl-Günter (1933–2014), deutscher Bildhauer

Mopp 
 Moppes, Jacob van (1876–1943), niederländischer Ringer

Mopz 
 Mopz Wanted, deutscher Rapper